Centho ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Claudius Centho (Legat), römischer Legat 200 v. Chr.
 Gaius Claudius Centho (Konsul 240 v. Chr.), römischer Konsul 240 v. Chr.